Glenrock pode se referir a:
 Glenrock (Nebraska)
 Glenrock (Wyoming)

Ou ainda:
 Glen Rock

Desambiguação
Desambiguações de topônimos